Nassib Salim Ghandour Suarez (San Andrés, San Andrés y Providencia; 7 de julio de 1990) es un productor discográfico, personalidad de radio, DJ y ejecutivo discográfico colombiano descendiente de libanes. Fue miembro del grupo Rayo & Toby actualmente trabaja bajo el sello discográfico TL MUSIC.

Biografía 
Inició su carrera a muy corta edad cuando por medio de su computadora empieza a llevar la música como profesión y estilo de vida. Tras varios años componiendo y produciendo para la agrupación: Rayo & Toby, decide emprender como productor independiente del género urbano. 

Actualmente es compositor y productor ejecutivo del Combo De Oro sello muy reconocido por participar en los inicios en la carrera de Sech, quienes lograron la fama gracias a este impulso en sus carreras.

Despegue artístico 
Comenzó su carrera artística a la edad de 17 años, en la ciudad de San Andrés, como productor independiente en donde una de las primeras canciones que se dio a conocer fue «Margaritas Con Ella», adicionalmente se muda a la ciudad Medellín donde grabó varias canciones con el sello «Galaxy Music» y alcanzó notoriedad en su país. Con este impulso Toploud alcanzó fama en varios países latinoamericanos debido a la calidad compositiva.

2008-2011: ‘’Inicios con Rayo & Toby’’ 
Junto al exitoso grupo «Rayo & Toby» en 2011, Toploud avanza como productor, primero con varios éxitos que lo llevaron a nivel internacional , en principio las discográficas se negaban a patrocinarlo porque buscaban estilos musicales más corrientes y con menos sonidos diferentes, sin embargo el material llega a manos empresarios e inversionistas , quienes ven en Toploud gran calidad y potencial, como resultado de esto firma contrato en 2012. En el lanzamiento del disco, Toploud principalmente se enfoca en la promoción de Latinoamérica y Europa para crear una audiencia para el disco. En Colombia el álbum llegó directamente a la posiciones importantes. Las canciones de este álbum se han convertido en las más escuchadas por el público hispano debido a la calidad compositiva que aplica Toploud a sus producciones entre ellas unas reconocidas como «Movimiento de Caderas» y «Margaritas Con Ella».

2019: Colaboraciones importante del género urbano 
El 10 de enero de 2019, estrenó el sencillo del año «La plata» el cual, cuenta con la participación del cantante colombiano Juanes y Lalo Ebratt a los que fueron nominados Grammy Latinos 2019 como "Grabación del año". 

Ese mismo a pocos meses de su último lanzamiento, los músicos Skinny Happy lo incluyeron en una producción titulada "'Deja Asi" , el cual se estrenó oficialmente el 14 de febrero de 2019 en el álbum "EP" Por No Venir.

Asimismo en julio, participa en la canción «Todo bien» del colectivo con Juanes y el colectivo Trapical Minds a lado de Lalo Ebratt, Skinny Happy, Yeram. Luego, en agosto colaboró en el sencillo de Totoy El Frio «Clara».

2020: Tendencia con El Combo de Oro 

El 17 de febrero de 2020, lanzó su producción «Hasta Abajo» interpretada por el panameño Kaih co-producida junto a Rafita, la cual se posicionaba en los primeros lugares de las listas musicales de Latinoamérica. Posteriormente, el 14 de agosto, presentó «Chica De La TV», el cual lo interpreta Kaih y el cantante panameño Italian Somali. En diciembre del mismo año, lanzó su sencillo «Ritual» el cual cuenta con la colaboración del cantante colombiano Bomby Sombata y Rayo & Toby y se posicionó rápidamente en las radios nacionales logrando más reconocimiento.

2021: Reconocimiento internacional 
A medio año para el mes de julio presentó el álbum "EP" "LO FKN Diferente", el cual lo interpreta su artista KAIH y fue co-producido con Rafita donde se sumaron dos importantes participaciones de artistas internacionales este caso se trata del español Kaydy Cain con la canción «Game Over» y otro interesante aporte fue el colombiano Lalo Ebratt en el track «Mal Del Coco» las cuales hicieron parte del top de canciones más escuchadas durante el lanzamiento de su álbum "EP" que hace énfasis en su transición al género urbano sin dejar a un lado su estilo musical caribeño. El 12 de agosto, lanzó una canción llamada «Viaje» que produce para el cantante colombiano Matt Paris, el primer artista masculino firmado por la disquera Ma G Nation, el nuevo proyecto de J Balvin. Hasta el momento Ma G Nation ha firmado a dos artistas que se perfilan como la generación de relevo del género urbano, la cual fue estrenada en el álbum titulado First Edition.

2022: El éxito internacional de la Rancha 
A finales de 2021, después de finalizar sus relaciones con el Combo de Oro, decidió emprender su propio proyecto llamado TL MUSIC una plataforma de distribución digital que había estado trabajando por varios meses. Pronto después de su lanzamiento, logró conectar con un grupo de jóvenes músicos llamados Los De La Piña, quienes tenían un ritmo único y exclusivo conocido como Rancha.

La dedicación a la visión y popularidad de este género rápidamente llevaron a la atención internacional. Meses más tarde, una pieza clave fue la canción "Arrebatado" de Pepo y Zepequeño, la cual alcanzó tendencia en TikTok y llegó al número uno en muchos países.
Fue entonces cuando los artistas establecieron una conexión con la figura internacional El Alfa , uno de los líderes del movimiento del Dembow en la República Dominicana. Juntos crearon el Remix de "Arrebatado", dándole el impulso necesario para llevar el Rancha a una escala internacional y añadiendo más popularidad a este género único y fresco originario de la isla de San Andrés en Colombia.

2023: La historia detrás de TL MUSIC 
Desde entonces, muchos artistas han comenzado a unirse a este gran movimiento musical gracias a la popularidad de la música y a la dedicación a través de su sello y distribuidora discográfica. Ha ayudado a llevar a los artistas de la isla de San Andrés al mundo entero para que todos conozcan el gran talento que existe en esta hermosa isla caribeña.

En resumen, Toploud ha sido una pieza clave en el éxito de la música Rancha y en la popularización de los artistas de la isla de San Andrés en el mundo entero. Su dedicación a la música y su visión empresarial han sido claves en el éxito de su carrera y en la popularidad del género Rancha. La historia del éxito de la música Rancha en el mundo es un ejemplo de cómo la dedicación, la visión y el trabajo duro pueden llevar a la realización de grandes sueños.

Discografía 
Sencillos
 2013: Margaritas Con Ella Ft. Rayo & Toby
 2014: Buen Perdedor Ft. Rayo & Toby
 2020: Ritual Ft. Bomby Sombata

Álbumes recopilatorios
 2012: Boss D Road
 2013: Galaxy Music

Álbumes producidos
 2021: Lo FKN Diferente

Colaboraciones
 2019: Deja Asi Ft. Skinny Happy
 2019: La Plata Ft. Juanes & Lalo Ebratt
 2021: NTI Ft. Kaih & Focking Rafita

Producciones

 2021: Se Revelo Ft. LOSDELAPIÑA, JL Topo & Ketlino
 2021: Viaje - Matt Paris
 2022: Soltero Ft. LOSDELAPIÑA

Grammy Latinos

Referencias